Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji BNP Paribas Open 2016 nastoupilo devadesát šest hráček. Z kvalifikace postoupilo třináct tenistek. Obhájkyní titulu byla rumunská světová pětka Simona Halepová, která ve čtvrtfinále nestačila na Serenu Williamsovou. Poprvé po dlouholetém bojkotu turnaje, zahájeném v sezóně 2001, startovala bývalá světová jednička Venus Williamsová. Na kalifornskou událost se tak vrátila rok po mladší sestře Sereně Williamsové, jež absentovala ze stejného důvodu.

Vítězkou dvouhry se stala třináctá nasazená Běloruska Viktoria Azarenková, jež ve finále zdolala americkou světovou jedničku Serenu Williamsovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. V probíhající sezóně si připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo devatenáctý singlový titul na okruhu WTA Tour.

Do žebříčku WTA si Azarenková připsala 1 000 bodů a obdržela prémii 1 028 300 dolarů. Snížila také výrazně pasivní bilanci vzájemných zápasů na 4:17. V utkání dokázala zachránit jedenáct z dvanácti brejkových příležitostí Williamsové. Na Indian Wells Masters vyhrála, po ročníku 2012, druhý titul. V sezóně 2016 držela poměr utkání 16–1. Poprvé od srpna 2014 se vrátila do elitní světové desítky, když se v následném vydání žebříčku WTA posunula z 15. na 8. příčku.

Nasazení hráček 
Všech třicet dva nasazených mělo volný los do druhého kola.
{{Sloupce|2|
  Serena Williamsová (finále)
  Angelique Kerberová (2. kolo)
  Agnieszka Radwańská (semifinále)
  Garbiñe Muguruzaová (2. kolo)
  Simona Halepová (čtvrtfinále)
  Carla Suárezová Navarrová (odstoupila)
  Belinda Bencicová (3. kolo)
  Petra Kvitová (čtvrtfinále)
  Roberta Vinciová (4. kolo, skrečovala kvůli zranění levého kotníku)
  Venus Williamsová (2. kolo)
  Lucie Šafářová (2. kolo)
  Timea Bacsinszká (4. kolo)
  Viktoria Azarenková (vítězka)
  Ana Ivanovićová (3. kolo)
  Sara Erraniová (2. kolo)
  Světlana Kuzněcovová (2. kolo)
  Elina Svitolinová (3. kolo)
  Karolína Plíšková (semifinále)
  Jelena Jankovićová (4. kolo)
  Caroline Wozniacká (2. kolo)
  Sloane Stephensová (2. kolo)
  Andrea Petkovicová (2. kolo)
  Madison Keysová (2. kolo)
  Anastasija Pavljučenkovová (2. kolo)
  Johanna Kontaová (4. kolo)
  Samantha Stosurová (4. kolo)
  Kristina Mladenovicová (2. kolo)
  Anna Karolína Schmiedlová (2. kolo)
  Sabine Lisická (2. kolo)
  Jekatěrina Makarovová (3. kolo)
  Darja Gavrilovová (2. kolo)
  Monica Niculescuová (3. kolo)
}}

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 2. sekce 

 3. sekce 

 8. sekce 

 Kvalifikace 
 Nasazení hráček 
{{Sloupce|2|
  Anna-Lena Friedsamová (kvalifikační kolo)
  Čeng Saj-saj (kvalifikační kolo)
  Kateryna Bondarenková (kvalifikována)
  Sie Su-wej (1. kolo)
  Kirsten Flipkensová (kvalifikační kolo)
  Ana Konjuhová (1. kolo)
  Laura Siegemundová (kvalifikována)
  Kurumi Naraová (kvalifikována)
  Jelena Vesninová (1. kolo)
  Anett Kontaveitová (kvalifikační kolo)
  Anastasija Sevastovová (kvalifikační kolo)
  Donna Vekićová (kvalifikována)
  Aljaksandra Sasnovičová (kvalifikována)
  Kristýna Plíšková (kvalifikována)
  Jevgenija Rodinová (1. kolo)
  Nicole Gibbsová (kvalifikována)
  Naomi Ósakaová (kvalifikační kolo)
  Magda Linetteová (1. kolo)
  Lourdes Domínguezová Linová (kvalifikační kolo)
  Kiki Bertensová (kvalifikována)
  Kateřina Siniaková (kvalifikována)
  Klára Koukalová (1. kolo)
  Anna Tatišviliová ''(1. kolo)
  Pauline Parmentierová (kvalifikována)
}}

 Kvalifikantky 

 Šťastná poražená 
  Anna-Lena Friedsamová

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

BNP Paribas Open 2016